Тази страница представя турнира за Купата на Аматьорската футболна лига, проведен през сезон 2004/05.

1/8 финали

1/4 финали

Полуфинали

Финал 

Голмайстори:
 1:0 Румен Гълъбов (10);
 1:1 Анастас Попов (41).

Източници 
 bulgarian-football.com

Купа на Аматьорската футболна лига по сезони